Свободные офицеры — название ряда политических организаций:
 Свободные офицеры (Египет) — организация в Египте
 Свободные офицеры (Ирак) — организация в Ираке
 Свободные офицеры (Йемен) — организация в Йемене
 Свободные офицеры (Ливия) — организация в Ливии (полное название «Свободные офицеры юнионисты-социалисты» (СОЮС))
 Свободные офицеры (Судан) — организация в Судане

См. также
 Движение свободных офицеров и граждан